Pyroglyphidae — семейство перьевых клещей из надсемейства Analgoidea гипотряда Astigmata. Встречаются повсеместно. Включает домашних пылевых клещей, которые способны вызывать аллергическую реакцию у людей — клещевую сенсибилизацию.

Описание 
Паразиты, которые обнаруживаются в перьевом покрове разнообразных птиц и млекопитающих, в их гнёздах и норах, в домашней пыли и продуктах. Включает такие экологические группы как постоянные и факультативные паразиты, и  свободноживущие нидиколы.

Систематика 
3 подсемейства, 19 родов и 56 видов. Рассматривается в составе гипотряда Astigmata (=Astigmatina) из подотряда панцирных клещей. Ранее вместе с семействами Turbinoptidae и Ptyssalgidae выделялся в отдельное надсемейство Pyroglyphoidea, в последнее время включается в состав надсемейства Analgoidea. 

 Подсемейство Dermatophagoidinae (=Guatemalichinae Fain, 1988; =Onychalginae Fain, 1988)
 Asiopyroglyphus — Campephilocoptes — Cygnocoptes — Dermatophagoides — Fainoglyphus — Guatemalichus — Hirstia — Kivuicola — Malayoglyphus — Onychalges — Paramealia — Pottocola — Sturnophagoides — Weelawadjia
 Подсемейство Paralgopsinae
 Paralgopsis
 Подсемейство Pyroglyphinae
 Bontiella — Pyroglyphus
 incertae sedis
 Tuccioglyphus (Tuccioglyphus setosus Horn & Klimov, 2017)

Примечания

Литература 
 Proctor H. C. 2003. Feather mites (Acari: Astigmata): Ecology, Behavior, and Evolution. Annual Review of Entomology 48: 185—209. .
 Horn T. B., Ferla J. J., Körbes J. H., Granich J., OConnor B. M., Klimov P. B. & Ferla N. J. 2017. Two new genera of pyroglyphid mites, Tuccioglyphus and Marioglyphus, with a key to genera of the World (Acari: Pyroglyphidae). Zootaxa 4244(3): 301—320. .

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Pterolichidae.

Astigmata
Семейства паукообразных
Паразиты птиц